Idar ist der Name oder Alternativname von geographischen Objekten:

im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz:
 Idar (Idar-Oberstein), Stadtteil von Idar-Oberstein
 Idar oder Idarbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Oberstein (Idar-Oberstein)
 Idarbach (Hahnenbach), Alternativname des Hahnenbach (Nahe) bei Rhaunen/Hunsrück

in Indien:
 Idar (Staat) oder Edar, ehemaliger Staat im Gebiet des heutigen Bundesstaats Gujarat
 Idar (Stadt), Stadt in Gujarat

Idar ist der Familienname folgender Person:
 Jovita Idár (1885–1946), US-amerikanische Journalistin und Bürgerrechtlerin
 Rudolf Wild-Idar (1871–1960), deutscher Kunstmaler

Siehe auch:
 Idarkopf
 Idarwald